Антониха — название населённых пунктов в России:

 Антониха — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Антониха — деревня в Шудском сельсовете Варнавинского района Нижегородской области.
 Антониха — деревня в Богородском сельсовете Варнавинского района Нижегородской области.
 Антониха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Антониха — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Антониха — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.